Бенедетта Барзіні (* 1943) — італійська актриса та модель.
 Бенедетта Валанцано (* 1985) — італійська акторка.
 Бенедетта Каппа (1897—1977) — італійська художниця-футуристка.
 Бенедетта Карліні (1591—1661) — католицька черниця-містикиня.
 Бенедетта Кальярська (1194—1232/1233) — правителька Кальярського юдикату в 1214—1232 роках.
 Бенедетта Пілато (* 2005) — італійська плавчиня. Чемпіонка Європи з водних видів спорту 2020 року.
 Бенедетта Росмунда Пісароні (1793—1872) — італійська оперна діва.
 Бенедетта Б'янкі Порро (1936—1964) — італійська католицька блаженна.
 Бенедетта Тальябуе (* 1963) — італійський архітектор.
 Бенедетта Камбіаджіо Фрасінелло (1791—1858) — італійська місіонерка, свята.
 Бенедетта Чеккареллі (* 1980) — італійська спортсменка, яка спеціалізується в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

 Бенедетта — французько-нідерландський біографічно-драматичний фільм режисера і співсценариста Пола Верговена.
Жіночі імена
Італійські імена